Сен-Пон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Пон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Сен-Пон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє